T-34/100 (T-100) — египетский истребитель танков, созданный на базе среднего танка Т-34-85.

История создания 
После окончания Второй Мировой войны, СССР и страны Варшавского договора активно производили поставки военной техники своим восточным союзникам. Значительную часть поставок для египетской армии составляли танки Т-34-85. Было там и некоторое количество противотанковых пушек БС-3.

После поражения арабских сил в Шестидневной войне 1967 года на смену устаревшим Т-34-85 стали приходить более современные танки, оставшиеся же в строю Т-34-85 были переделаны в противотанковые САУ Т-100 путём установки в значительно изменённую башню противотанковой пушки БС-3. Количество произведённых истребителей танков Т-100 точно неизвестно.

Боевое применение 
Т-100 применялись египтянами в войне Судного дня, о чем свидетельствуют трофейные машины, встречающиеся в военных музеях Израиля.

Галерея

См. также 
 Рамзес II

Примечания

Ссылки 
 истребитель танков Т-100
 музей в Латруне: сделано в СССР и Германии

Танки Египта
Истребители танков
Самоходная артиллерия войны Судного дня